Густав Шперк:
 Шперк, Густав Эдуардович (1873—1964) — инженер, деятель российской промышленной кооперации.
 Шперк, Густав Фёдорович (1846—1870) — российский ботаник.